Welander är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Welander 1 099
 Velander 643
 Wellander 172
 Vellander 8
Totalt blir detta 1 922 personer.

Personer med efternamnet Welander eller med varianter av detta namn

 Arne Welander (1906–1970), militär
 Birger Welander (1916–1985), målare
 Carl Wellander (1852–1917), jurist och politiker
 David Welander (1896–1967), frälsningsofficer, sångtextförfattare, kompositör
 Edvard Welander (1846–1917), läkare, professor i syfilidologi
 Edy Velander (1894–1961), civilingenjör, professor
 Elsebeth Welander-Berggren (född 1945), museichef
 Erik Wellander (1884–1977), språkvetare, professor i tyska
 Frans Velander (1883–1962), psykiater
 Gustaf Velander (1884–1970), jurist och politiker, högerman
 Gösta Welander (1935–2004), ämbetsman inom polis- och åklagarväsendet
 Herbert Welander (1912–1978), trumpetare och vokalist
 Jenny Velander (1866–1938), pedagog, kommunalpolitiker  och kvinnorättskämpe
 Johan Wellander (1735–1783), rådman och poet
 Johan Adolf Welander (1757–1804), kommerseråd
 Lars-Åke Welander (född 1955), friidrottare, löpare
 Lasse Wellander (född 1952), gitarrist
 Lis Velander (1920–2012), dansk-svensk målare och grafiker
 Lisa Welander (1909–2001), läkare, professor i neurolog
 Majvor Welander(1950–2016), simmare
 Meta Velander (född 1924), skådespelare
 Per Welander (1868–1952), överjägmästare och politiker, liberal
 Pierre Welander (1925–1996), svensk-amerikansk fysiker och oceanograf
 Poul Welander (1879–1942), dansk regissör och skådespelare
 Sten Velander (1880–1953), ingenjör
 Svea Welander (1898–1985), organist och tonsättare
 Waldemar Welander (1899–1984), organist och tonsättare
 Zulamith Wellander (1857–1919), operasångerska

Se även
 Velander från Småland, släktartikel
 Welanders distala myopati, ärftlig muskelsjukdom

Källor

Svenska efternamn